

Persone
 Asterio (morto nel 640) – arcivescovo di Milano dal 630 alla morte
 Asterio di Amasea (morto tra il 410 e il 425) – vescovo greco e scrittore
 Sant'Asterio di Petra (morto nel 365) – vescovo e santo
 Asterio il Sofista, (morto dopo il 341) retore, filosofo, teologo  e vescovo ariano del IV secolo
 Lucio Turcio Aproniano Asterio (IV secolo) – uomo politico dell'Impero romano
 Turcio Rufio Aproniano Asterio (V secolo) – politico e letterato romano vissuto durante il regno ostrogoto
 Sant'Asterio (III secolo) – senatore romano, martire con Marino di Cesarea a Cesarea marittima
 Sant'Asterio di Salerno – vescovo di Salerno

Mitologia 
 Asterio – personaggio della mitologia greca, re di Creta "Signore delle stelle", figlio di Tettamo e discendente da Doro
 Asterio – personaggio della mitologia greca, figlio di Androgenea, una delle amanti di Minosse
 Asterio – personaggio della mitologia greca ed uno dei tremila Potamoi e divinità dei fiumi ad Argo
 Asterio – personaggio della mitologia greca, un gigante figlio di Anatto che regnava sulla Caria. Fu ucciso da Mileto
 Asterio – personaggio della mitologia greca figlio di Comete, un pelopide che diventò uno degli Argonauti
 Asterio – personaggio della mitologia greca, uno degli Egittidi nato da Egitto e che sposò la Danaide Cleo
 Asterio – personaggio della mitologia greca, figlio di Anax e nipote di Gea. Era re di Anactoria e fu ucciso da Mileto
 Asterio – personaggio della mitologia greca, figlio di Neleo e Clori ed ucciso da Eracle
 Asterio – personaggio della mitologia greca, è un servitore del Titano Astreo
 Asterio – personaggio della mitologia greca. Un argonauta proveniente dalla Piresia (Tessaglia)
 Asterio – personaggio della mitologia greca. Un argonauta proveniente dalla città di Pellene
 Asterio od Asterione, il nome proprio del Minotauro

Altro
 Asterio – nome proprio di persona italiano maschile
 Asterio – polis dell'antica Grecia ubicata in Tessaglia

Pagine correlate
 Asterion
 Asterione